McCammon steht für:

 McCammon (Idaho), ein Ort im Bannock County im US-Bundesstaat Idaho

McCammon ist der Familienname folgender Personen:

 Bob McCammon (1941–2021), kanadischer Eishockeyspieler, -trainer, -funktionär und -scout
 Catherine McCammon, US-amerikanische Geochemikerin
 J. Andrew McCammon (* 1947), US-amerikanischer Chemiker
 Jenea McCammon (* 1991), guyanische Hürdenläuferin
 Mark McCammon (* 1978), barbadischer Fußballspieler
 Robert R. McCammon (* 1952), US-amerikanischer Schriftsteller